{{Automatic taxobox
| taxon = Chasmosaurinae
| fossil_range = Cretáceo Superior
| image = Chasmosaurus belli RTM 01.jpg
| type_species = Chasmosaurus belli
| type_species_authority = Lambe, 1902
| authority = Lambe, 1915
| subdivision_ranks = Subgrupos
| subdivision = *Agujaceratops
Anchiceratops
Arrhinoceratops
BravoceratopsChasmosaurusCoahuilaceratopsJudiceratopsKosmoceratopsMercuriceratopsNavajoceratopsPentaceratopsSierraceratopsSpiclypeusTerminocavusTitanoceratops?UtahceratopsVagaceratopsTriceratopsini
| synonyms = * Ceratopsinae?Marsh, 1888 sensu Abel, 1919
 EoceratopsinaeLambe, 1915
}}
Chasmosaurinae é uma subfamília de dinossauros ceratopsídeos. Eles foram um dos grupos de herbívoros mais bem-sucedidos de seu tempo. Os membros deste grupo apareceram no início do andar Campaniano do Cretáceo Superior e se extinguiram, juntamente com todos os outros dinossauros não-aviários, durante o evento de extinção Cretáceo-Paleogeno. Em geral, as características mais distintivas destes dinossauros são os chifres proeminentes da testa e longos babados sem espinhos longos; geralmente tinham chifres de testa curtos e babados relativamente mais curtos, e muitas vezes tinham espinhos longos projetando-se de seus babados.

Os dinossauros de Chasmosaurinae evoluíram no oeste da América do Norte (Laramidia). Eles são atualmente conhecidos definitivamente de rochas no oeste do Canadá, oeste dos Estados Unidos e norte do México. Eles eram altamente diversos e estavam entre os grupos de dinossauros mais ricos em espécies, com novos achados sendo frequentemente descritos. Essa alta diversidade é provavelmente resultado das análises dos babados. A forma distinta do folho com as pontas nas bordas (epoccipitais) permite reconhecer espécies de restos incompletos ou fragmentários.

Descrição

A subfamília Chasmosaurinae foi proposta pelo paleontólogo canadense Lawrence Lambe em 1915, ao descrever o "Eoceratops" que mais tarde foi reconhecido como uma variante do Chasmosaurus. As principais características deste clado envolve o tamanho relativamente maior que os demais ceratopsídeos, chifres acima dos olhos quase sempre presentes e os folhos quase sempre ausentes de espigões epoccipitais (pontas ou saliências encontradas nos folhos de muitos ceratopsídeos).
Os babados (bordas do folho) são bastante diversificados, com formatos que variam de semicírculos à projeções levemente curvadas em V ou formato de coração, como no Chasmosaurus que tipica a subfamília.

A questão do tamanho foi a principal característica que Lambe utilizou como ponto sensível na classificação dos dinossauros de chifres, e ainda hoje causa dúvidas na classificação de diversos táxons de Ceratopsidae, em constraste com sua outra subfamília, Centrosaurinae, também intitulada por Lambe e que envolve táxons de características morfogênicas mais próximas ao Centrosaurus apertus. O fato é que os Chasmosaurinae compreendem os maiores dinossauros ceratopsídeos já existentes, sendo que os maiores e com a tendência a folhos mais sólidos foram classificados na tribo Triceratopsini.

Classificação

A filogenia dos Chasmosaurinae é bastante revisada em virtude de constante estudos sobre suas sinapomorfias (traços distintivos em comum entre membros de um mesmo grupo taxonômico). As características nos folhos uma vez analisadas ajudam a categorizar os táxons de forma mais precisa, ao separar as autapomorfias (traços distintivos de um táxon no terminal de um cladograma) visíveis a sinapomorfias do grupo e que hoje permitem a classificação mais precisa de novos espécimes para o clado, ainda que os achados fósseis estejam incompletos ou em estado fragmentário. A diversidade morfogenética dos Chasmosaurinae já levou a debates sobre possível ontogenia entre alguns táxons, como o caso do Torosaurus e Triceratops. Novas pesquisas acabam sempre alterando os estudos de cladística sobre dinossauros, e o caso desta subfamília é emblemático por envolver vários dinossauros bastante conhecidos pelo público leigo, em especial os membros da tribo Triceratopsini, distinguida dos demais Chasmosaurinae por Nicholas R. Longrich em 2011.

Em 2010, em uma das análises cladísticas de dinossauros do grupo, Scott Sampson estabeleceu a divisão da família dos Ceratopsídeos durante uma análise do gênero Chasmosaurus, estabelecendo a separação entre Chasmosaurinae e Centrosaurinae.

O estudo mais recente define a subfamília Chasmosaurinae conforme cladograma abaixo, feito por Fowler e sua equipe em 2021:

Paleobiologia
Dieta

Como todos os ornitísquios e por extensão os ceratopsídeos, os dinossauros de Chasmosaurinae eram todos herbívoros e quadrúpedes. O alimento principal de boa parte desses dinossauros era provavelmente a vegetação rasteira, embora pudessem derrubar plantas mais altas com seus chifres, bico ou simplesmente empurrando com o peso de seus corpos.

A dentição dos dinossauros de Chasmosaurinae fornece mais pistas sobre a dieta de tais animais. O gênero Triceratops, por exemplo, possuía grupos de dentes chamados de baterias. Cada uma delas era formada por cerca de 36 à 40 colunas cada contendo 3 à 5 dentes, o que permitiriam comer grandes volumes de material vegetal fibroso, com alguns pesquisadores sugerindo palmeiras e cicadáceas ou samambaias que cresceriam nas pradarias do período Cretáceo.

Dimorfismo sexual
A natureza diversificada de seus babados e chifres levou a discussões sobre um possível dimorfismo sexual nos dinossauros ceratopsídeos, que possivelmente adquiriram características mais extremas nos Chasmosaurinae, seja pelo tamanho dos corpos, seja a proeminência dos chifres, ou ainda pelo formato cada vez mais proeminente dos folhos, sendo que pelo menos a segunda e terceira característica também estejam presentes nos dinossauros de Centrosaurinae. A primeira hipótese sobre isso foi levantada oficialmente em 1933 por R.S. Lull que sugeria que o tamanho dos chifres dos machos era maior e mais proeminente que o das fêmeas. A base da teoria seria alguns fósseis de dinossauros de Chasmosaurinae descoberto no século XX, que foram usados em 1927 por paleontologistas como C.M Stenberg pra demonstrar exemplos de diferenciação entre machos e fêmeas, com base no tamanho dos chifres. Todavia, atualmente, não existe um consenso claro dos paleontologistas de que tais fósseis eram de diferentes espécies ou da mesma espécie com sexo distinto. Um estudo levantado na década de 1990 por Thomas M. Lehman aponta de que a morfologia dos Chasmosaurinae torna desafiador compreender a distinção entre espécies e um dimorfismo sexual comprovável.

Comportamento social

Boa parte dos paleontologistas defende que os dinossauros de Chasmosaurine eram potencialmente gregários, isto é animais de manada que buscam proteção pelos números, o que é evidenciado em pelo menos dois gêneros da subfamília, o típico Chasmosaurus e o Triceratops. No caso do Chasmosaurus, foram encontrado leitos fósseis com restos de filhotes próximos a adultos. Isto indica que os dinossauros adultos provavelmente mantinham vínculos familiares longos, o que garantiria a sobrevivência dos filhotes em um ambiente repleto de predadores como era América do Norte no final do Cretáceo, de forma similar aos elefantes modernos. No caso do Triceratops, foram encontrados leitos ósseos com restos de um trio de jovens dinossauros em Montana e dois indivíduos adultos junto à um filhote em Wyoming, potencialmente uma unidade familiar plena de um macho e uma fêmea com um filhote ou apenas dois adultos que vigiavam um membro mais jovem do bando quando acabaram mortos e fossilizados.

Paleoecologia

Como os ceratopsídeos, os principais inimigos naturais dos dinossauros Chasmosaurinae eram os tiranossauros.

Há várias evidências de agressão entre estes dinossauros, sendo a mais emblemática os vestígios de danos a esqueletos de Triceratops'', com a queda de um chifre e um ferimento de corte sobre o osso esquamosal. Embora a natureza exata da interação entre entre estes dois animais não seja conhecida plenamente, para muitos paleontólogos existe motivos sólidos para acreditar que mesmos que os dinossauros membros de Chasmosaurinae não fossem potenciais presas dos tiranossauros, eles definitivamente entravam em conflitos pela sobrevivência.

Paleogeografia

Existe consenso entre os paleontólogos que os dinossauros de Chasmosaurinae eram aparentemente endêmicos da América do Norte, habitando na região de Laramidia, ao oeste do antigo Mar Interior Ocidental que cortava o continente no final do período Cretáceo. Estes teriam evoluído a partir de ancestrais ceratopsianos vindos da Ásia, provavelmente dos Neoceratopsia que compartilham traços similares e são mais basais. Infelizmente, restos fósseis de ceratopsídeos que esclareçam a radiação dos Chasmosaurinae no continente americano são escassos, o que impede uma compreensão plena sobre a forma como estes evoluíram.

Bibliografia

Chasmosaurinae
Dinossauros do Cretáceo